Naselja u Sloveniji:
 Žiče (Domžale, Slovenija), naselje u sastavu općine Domžale
 Žiče (Slovenske Konjice, Slovenija), naselje u sastavu općine Slovenske Konjice